Turbinenhalle bezeichnet:

 allgemein ein Maschinenhaus
 eine Oberhausener Diskothek; siehe Turbinenhalle Oberhausen
 ein Industriedenkmal in Berlin-Moabit; siehe AEG-Turbinenfabrik mit AEG-Turbinenhalle